Vieru:
 Anatol Vieru, un compositeur, théoricien de la musique et pédagogue roumain (1926 - 1998).
 Andrei Vieru, un pianiste, écrivain et philosophe (1958 - )
 Grigore Vieru, un poète, écrivain, pédagogue, parolier et journaliste moldave de langue roumaine (1935 - 2009).
 Ioan Vieru, un poète et éditeur roumain (1962 - ).
 Ioan Vieru, un athlète roumain (1979 - ).